Nova Fátima, comune dello stato del Paraná in Brasile.
 Nova Fátima, comune dello stato del Bahia in Brasile.